Gilwell Park, een scoutingterrein in Sewardstonebury, Epping Forest, vlak bij Chingford, Londen
Robert Baden-Powell, baron Baden-Powell of Gilwell
Gilwell- of Woodbadge-cursus
Diverse scoutingterreinen waarop de cursus gegeven wordt of werd, zoals:
Gilwell Ada's Hoeve, een labelterrein bij Ommen
Gilwell St. Walrick, de historische naam van Scoutingkampeerterrein St. Walrick bij Overasselt